Fernie steht für:

 Fernie (British Columbia), Gemeinde in Kanada
 Fernie Castle, Burg in Schottland
 Mount Fernie, Berg in Kanada
 Fernie, Manganerzgrube, siehe Lahn-Dill-Gebiet #Mangan

Fernie ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Fernie (* 1939), britischer Kunsthistoriker
 John C. Fernie (* 1945), US-amerikanischer Maler, Fotograf und Bildhauer